Ardachès est une transcription du nom de plusieurs souverains antiques :

Empereurs Sassanides (autre transcription : Ardachîr)
 Ardachès , fondateur de l'empire sassanide ;
 Ardachès II, fils d'Hormizd II successeur de Châhpûhr II ;
 Ardachès III. 

Rois d'Arménie (autre transcription : Artaxias)
Ardachès I, règne de -190/-189 à -159
Ardachès II, règne de -30 à -20
Ardachès III Zénon, règne de 18 à 34/35.
Ardachès IV, règne de 423 à 428.

Prénom arménien
Prénom masculin